Sokoto kan syfta på:

Geografi

Nigeria 

 Sokoto (delstat), 
 Sokoto (vattendrag), 
 Sokoto, delstatshuvudstad, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar